Лінар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна.
 Лінар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез.
 Лінар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта.
 Лінар () — гора у Сільвретта Альпах, що в Центрально-Східних Альпах (Швейцарія).